El término Carmen Castillo puede referirse a:

 Carmen Castillo, una cineasta chilena;
 Carmen Castillo, beisbolista dominicana;
 Carmen Castillo García, una catedrática española emérita de filología clásica;
 Carmen Castillo Taucher, una médica, académica y política chilena;
 Carmen Castillo, seudónimo de la poeta, escritora y periodista mexicana Dolores Bolio Cantarell.